Commun steht für
Grand Commun, Bauwerk in Versailles
Transport en Commun, belgische Verkehrsgesellschaft
Siehe auch
Chem. Commun.
Kommun
Commune